Saint-Germer peut désigner :
 Saint-Germer-de-Fly, une commune française, située dans le département de l'Oise ;
 abbaye Saint-Germer-de-Fly, une abbaye à Saint-Germer-de-Fly ;
 Le Coudray-Saint-Germer, une commune française, située dans le département de l'Oise ;
 canton du Coudray-Saint-Germer.